Хиллингдон:

 Хиллингдон — самый западный из Лондонских боро.
 Хиллингдон — станция лондонского метро.